Slovenija:
 Zglavnica (Litija, Slovenija), naselje u sastavu općine Litija
 Zglavnica (potok), potok u Sloveniji